Сушко́ — фамилия. Известные носители:

 Сушко, Андрей Семёнович (1923—1998) — заслуженный лётчик испытатель СССР, полковник, мастер спорта СССР международного класса
 Сушко, Валентин Васильевич (1932—2020) — советский авиационный инженер, государственный деятель, лауреат Ленинской премии (1972).
 
 Сушко, Геннадий Николаевич (род. 1970) — советский и украинский футболист; тренер.
 Сушко, Дмитрий Анатольевич (1965—1985) — советский военнослужащий, старший сержант, командир 668-го отдельного отряда спецназа, участник Афганской войны.
 Сушко, Иван Леонтьевич — губернатор Витебской губернии (1810—1813).
 Сушко, Ирина Викторовна (род. 1991) — российская спортсменка, призёр чемпионатов России по вольной борьбе.
 Сушко, Лука Григорьевич (1919—2011) — участник Великой Отечественной войны, Герой Украины.
 Сушко, Павел Николаевич (род. 1979) — украинский политик, кинопродюсер. Народный депутат Украины IX созыва.
 
 Сушко, Руслана Александровна (род. 1975) — украинская баскетболистка.

Примечания

См. также